

Personnage 
 Gaston Lagaffe, personnage de fiction créé en 1957 par le dessinateur belge André Franquin.

Titres 

 Gaston Lagaffe (film), comédie française coécrite et réalisée par Pierre-François Martin-Laval, sortie le . 
 Lagaffe nous gâte, 8e album dans la série originale de Gaston paru en 1970.